Аверья́н Сафо́нович Деружи́нский (; 10 июня 1919 — 4 января 2002) — белорусский советский поэт, журналист. Член Союза писателей СССР (1964). Лауреат Литературной премии им. Я. Мавра (2002).

Биография 
Родился 10 июня 1919 года в крестьянской семье в д. Хлевно Кормянского района Гомельской области.

Окончил Могилёвский газетный техникум (1937), затем Коммунистический институт журналистики в Минске (1941).

Во время Великой Отечественной войны — корреспондент и сотрудник газет в Красноярском крае, Калининской области, Москве. В 1945—1949 годах — заведующий отдела газеты «Чырвоная змена». С 1949 года — редактор издательства «Беларусь», с 1972 года — издательства «Мастацкая літаратура», в 1981—1984 годах — издательства «Юнацтва».

Творчество 
Известен как детский писатель. Многие стихотворения А. С. Деружинского положены на музыку («Мінскі вальс», «Дзявочая лірычная», «Песня аб Мінску», «Нездаровіцца», «Сабірайся ў госці, мой дзядок», «Мяцеліца»).

Библиография

Поэтические сборники 
  («Песни молодости») (1959)
  («Калиновые цветы») (1961)
  («Смешки и потешки : стихи») (2010)

Поэтические сборники для детей 
  («Чудеса на свете есть») (1960)
  («Где живёт зима») (1962)
  («Карусель») (1963) (художник М. Бельский)
  («Летели две птицы») (1964)
  («Её зовут Катя») (1965)
  («Кую-кую ножку») (1967)
  («Смешки и потешки») (1968)
  («Добрый ветрик») (1969)
  («Чаборик») (1970)
  («Ласточки») (1971)
  («Бегунок») (1972)
  («Колосок») (1975)
  («Кузнечики-строители») (1977)
  («Поезда-труженики») (1978)
  («Доброе сердце») (1980)
  («Космический огород») (1981)
  («Тот, кто трудится…») (1984)
  («Трудолюбы») (1987)
  («Золотой колосок») (1989)
  («Живая азбука») (1995)
  («Азбуки») (1997)
  («Верность») (1998)
  («Хлеб-хлебушек») (1999)

Юмор, сатира 
  («Берёзовый ветер : Лирика и юмор») (1990)
  («Моя жена — веселуха : Юмор и сатира») (1997)

Избранное 
  («Весёлики») (1979)
  («Весёлики») (1979)

В переводе на русский язык 
 Деружинский, А. С. Птичьи голоса / А. С. Деружинский; художник В. Тихонович. — Минск : Беларусь, 1966. — 29 с.
 Деружинский, А. С. Добрый ветерок / А. С. Деружинский; Авториз. пер. с белорус. И. Бурсова ; Худож. Е. Лось. — Минск : Мастацкая літаратура, 1974. — 144 с.
 Деружинский, А. С. Времена года : стихи / А. С. Деружинский; Художник Е. Жилин. — Минск : Мастацкая літаратура, 1979. — 6 с.
 Деружинский, А. С. Шел по улице трамвай : Стихи, шутки, сказки / А. С. Деружинский; Пер. с белорус. П. Серебряков; Худож. В. Савич. — Москва : Детская литература, 1988. — 56 с.

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя : У 18 т. Т. 18. Кн.1. — Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2004. — С. 11.

Ссылки 
 [knihi.com/Aviarjan_Dzieruzynski/ Аверьян Сафонович Деружинский] на сайте Беларуская палічка
 Аверьян Сафонович Деружинский

Члены Союза писателей СССР
Лауреаты литературной премии имени Янки Мавра
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Поэты-песенники СССР
Детские писатели Белоруссии
Детские поэты
Поэты-песенники Белоруссии
Сатирики Белоруссии
Юмористы СССР
Юмористы Белоруссии